Garthambrus är ett släkte av kräftdjur. Garthambrus ingår i familjen Parthenopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Garthambrus